Chatham steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Chatham (Kent), Vereinigtes Königreich
 Chatham (New Brunswick), Kanada
 Chatham-Kent, Provinz Ontario, Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chatham (Connecticut)
 Chatham (Delaware)
 Chatham (Florida)
 Chatham (Illinois)
 Chatham (Kentucky)
 Chatham (Louisiana)
 Chatham (Maryland)
 Chatham (Massachusetts)
 Chatham (Michigan)
 Chatham (Mississippi)
 Chatham (New Hampshire)
 Chatham (New Jersey)
 Chatham (Town, New York)
 Chatham (Village, New York)
 Chatham (Ohio)
 Chatham (Pennsylvania)
 Chatham (Virginia)

Inseln:
 Chatham, anderer Name für San Cristóbal (Galápagos)
 Chatham (Andamanen) in der Inselgruppe der Andamanen
 Chathaminseln, zu Neuseeland gehörende Inselgruppe
 Chatham Island in der Gruppe der Chathaminseln
 Chatham Island (Western Australia)
 Isla Chatham in der Provinz Última Esperanza, Chile

Berge:
 Chatham (Trinidad), unterseeischer Schlammvulkan

Chatham ist der Familienname folgender Personen:
 Ray Chatham (1924–1999), englischer Fußballspieler
 Rhys Chatham (* 1952), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Richard Thurmond Chatham (1896–1957), amerikanischer Politiker
 Wes Chatham (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler

Chatham steht ferner für:
 Chatham Motor Car, kanadischer Automobilhersteller
 HMS Chatham, Schiffe der Royal Navy
 Chatham Dockyard (Marinewerft Chatham) in Chatham, Kent
 Earl of Chatham, Adelstitel in der Peerage of Great Britain von 1766 bis 1835

im NRHP gelistete Objekte:
 Chatham Historic District in Chatham, Virginia 
 Chatham Village Historic District in Pittsburgh, Pennsylvania 
 Chatham Hotel, Hotel in Kansas City, Missouri 
 Chatham Light Station, Leuchtturm in Chatham, Massachusetts 
 Chatham Railroad Depot, Bahngarage in Chatham, Massachusetts 
 Chatham Windmill, Windmühle in Chatham, Massachusetts 

Siehe auch:
 Chatham County
 Chatham Township
 Cheatham